Landkreis Böblingen, district in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Böblingen (stad), stad in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg